Felis - diversos animais do gênero recebem o nome genérico de gato, dentre eles:
Gato doméstico, felino da subespécie Felis silvestris catus.
Gato-bravo, felino da espécie Felis silvestris.
Gato-bravo-de-patas-negras, felino da espécie Felis nigripes.
Gato-dourado-africano, felino da espécie Felis aurata.
Gato-do-deserto, felino da espécie Felis nigripes.
Gato-chinês-do-deserto, felino da espécie Felis bieti.
Gato-de-pallas, felino da espécie Felis manul.
Gato-da-selva, felino da espécie Felis chaus.
Leopardus - diversos animais do gênero recebem o nome genérico de gato, dentre eles:
Gato-andino, felino da espécie Leopardus jacobitus.
Gato-chileno, felino da espécie Leopardus  guigna.
Gato-maracajá, felino da espécie Leopardus wiedii.
Gato-dos-pampas, felino da espécie Leopardus colocolo.
Gato-do-mato, felino da espécie Leopardus tigrinus.
Gato-do-mato-grande, felino da espécie Leopardus geoffroyi.

Outros
Gato (Marvel Comics), personagem da Marvel Comics.
O Gato de Botas, conto de fadas escrito por Charles Perrault
Gato de Botas (Shrek), personagem da animação Shrek.
Gato Félix, personagem de um desenho animado.
Gato de Schrödinger, uma experiêcia mental  idealizada por Erwin Schrödinger
Picuruta Salazar, surfista profissional apelidado de "gato", referência ao animal que "sempre cai em pé".
Peixe-gato,  nome popular dado aos peixes da ordem dos siluriformes
Praia do Gato, praia em Ilhabela, no litoral norte do estado brasileiro de São Paulo

Gírias

Ver também: gírias.
 Gato para homens ou gata para mulheres, na gíria brasileira pode ser "alguém bonito".
 Gato, na linguagem popular brasileira pode significar também uma ligação clandestina (geralmente de energia elétrica), ou de internet/tv por assinatura (gatonet), ou então um corta-caminho irregular (geralmente de terra) entre duas vias públicas diferentes.
Gato (futebol), na linguagem futebolística brasileira, jogador que possui documentação falsa com relação a sua idade, geralmente para apresentar-se como mais jovem do que realmente é.

Desambiguação